ARA „Nueve de Julio” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 2 krążowniki Armada de la República Argentina:
 ARA „Nueve de Julio” – krążownik pancernopokładowy z końca XIX wieku, w służbie w latach 1893–1930
 ARA „Nueve de Julio” (C-5) – krążownik lekki typu Brooklyn z lat 30. XX wieku, ex-amerykański USS „Boise” (CL-47), w służbie w latach 1951-1978

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy argentyńskich okrętów